Arista steht für:
 die Granne, ein borsten- oder fadenförmiger Fortsatz am Ende oder auf dem Rücken eines Organs
 die Fühlerborste bei Insekten
 Arista Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Arista (Automarke), ehemalige französische Automarke (1912–1915)
 Automobiles Arista, ehemalige französische Automarke (1954–1963)
 Arista Mine, Mine im Nye County, Nevada
 Arista Networks, ein Hersteller von Netzwerk-Equipment

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arista (Florida), im Hillsborough County
 Arista (Kentucky), im Taylor County
 Arista (West Virginia), im Mercer County

Arista ist der Familienname folgender Personen:
 Iñigo Arista (781–852), König von Pamplona
 Mariano Arista (1802–1855), Veteran vieler mexikanischen Kriege, sowie zwischen 1851 und 1853 Präsident von Mexiko

Siehe auch:
 Aryzta